Рум може да се отнася за:
 Иконийски султанат (1077–1308), също Румски и Румелийски султанат - турско-персийска ислямска държава в Мала Азия, отвоювана от Византийската империя
 Рум – топоним
 Рум (Австрия) – град в Австрия
 РУМ – съкращение от „районен универсален магазин“